Давид I Безземельный (?— ок. 1048) — второй царь Ташир-Дзорагетского царства (989—1048).
 Давид I (1084—1153) — король Шотландии (с 1124).
 Давид I (1184—1212) — один из основателей Трапезундской империи.
 Давид I (1569—1602) — царь Кахети (1601—1602).